Il singolare del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Santiago Giraldo che ha battuto in finale Giovanni Lapentti 7-64, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Guccione (semifinali)
 Fernando Vicente (secondo turno)
 Éric Prodon (primo turno)
 Santiago Giraldo (Campione)

 Brian Dabul (quarti di finale)
 Bruno Echagaray (primo turno)
 Hugo Armando (primo turno)
 Leonardo Mayer (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 2007